gromada Świerzawa (1954–1956) (powiat złotoryjski)
 gromada Świerzawa (1954–1972) (powiat złotoryjski)